Чемпионат Португалии по футболу 1949/1950 является 16-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 7-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 773 голов (в среднем 4,25 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации
 Futebol Português em Números
 Статстика на rsssf.com

1949/1950
Португалия
Португалия
1949 год в Португалии
1950 год в Португалии